Subjecte (filosofia): allò oposat a l'objecte.
 Subjecte (sintaxi): allò oposat al predicat.